USS Perry ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria del comodoro Oliver Hazard Perry.

 , fue un bergantín, en servicio desde 1843 a 1865.
 , fue un barco de vapor de 512 toneladas adquirido por la Armada de la Unión durante el primer año de la Guerra Civil estadounidense.
 , fue un destructor de la clase Bainbridge, en servicio desde 1900 a 1919.
 , fue un destructor de la clase Clemson, convertido en minador fue redesignado como DMS-17, fue hundido durante la batalla de Peleliu.
 , fue un destructor de la clase Gearing, en servicio desde 1945 a 1970.
 , fue una fragata lanzamisiles de la clase Oliver Hazard Perry, en servicio desde 1977 a 1999.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos